

Geografia 
Argentina
 El Camino Real – strada storica dell'Argentina

Cile
 El Camino Real – strada storica del Cile

Colombia
 El Camino Real Honda-Santa Fe de Bogotá – strada storica della Colombia

 Panama
 El Camino Real – strada storica di Panama

Spagna
 El Camino Real de Granada a Cuenca – strada storica della Spagna
 El Camino real de las Hoces – strada storica della Spagna
 El Camino Real del Puerto de la Mesa – strada storica della Spagna

Stati Uniti d'America
 El Camino Real – strada storica della California
 El Camino Real – strada storica della Florida
 El Camino Real de los Tejas – strada storica del Texas e della Louisiana

Stati Uniti d'America/Messico
 El Camino Real de Tierra Adentro – strada storica del Nuovo Messico e del Messico

Musica 
 El Camino Real – composizione di Alfred Reed del 1985
 El Camino Real – album di William Basinski del 2007

Pagine correlate 
El Camino